Hirota ist der Familienname folgender Personen:

 Hirota Kōki (1878–1948), 32. japanischer Premierminister
 Mieko Hirota (1947–2020), japanische Pop- und Jazzsängerin
 Ryōgo Hirota (1932–2015), japanischer Physiker
 Ryūji Hirota (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Sayaka Hirota (* 1994), japanische Badmintonspielerin
 Saeko Hirota, japanische Tischtennisspielerin
 Tokiko Hirota (* 1967), japanische Badmintonspielerin
 Toshihide Hirota (* um 1925), japanischer Badmintonspieler